Иван Ђурђевић може да се односи на:

 Иван Ђурђевић (глумац) (1913—1978), југословенски филмски и позоришни глумац.
 Иван Ђурђевић (фудбалер) (1977), бивши српски фудбалер и тренутни фудбалски тренер.